Ordre de Saint-Ferdinand

 Ordre de Saint-Ferdinand et du mérite, ordre napolitain, institué en 1800 ;
 Ordre de Saint-Ferdinand, ordre espagnol, créé en 1811.